Roderes (Llimiana), partida del terme municipal de Llimiana, al Pallars Jussà
 Roderes (Rivert), partida del poble de Rivert, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà